Анниково — название нескольких населённых пунктов:
 Анниково — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Анниково — деревня в Молоковском районе Тверской области.